La route nationale 148 peut désigner :

 Route nationale 148 en France
 Route nationale 148 en Italie

Voir aussi